Катагенез (біологія) — напрям еволюції, що супроводжується спрощенням організації. Має прояв у вигляді катаморфозу, або загальної дегенерації. За І. І. Шмальгаузеном катаморфоз передусім пов'язаний із втратою ароморфозів, що були набуті предками. Наглядним прикладом є ендопаразити та сидячі форми життя.
 Катагенез (геологія) — природний процес зміни осадових гірських порід, що настає після діагенезу й передує метаморфізмові. Полягає у значному ущільненні порід, утворенні мінералів вторинних і перекристалізації речовини.